Název Reichenbach může označovat

Sídlo v Německu

 Reichenbach (Horní Lužice)  – město v německo spolkové zemi Sasko,
 Reichenbach im Vogtland  – město v zemském okrese Vogtland v německém Sasku,

Německý název polských sídel

 Reichenbach im/am Eulengebirge, polsky Dzierżoniów – město v okrese Dzierżoniów v Dolnoslezském vojvodství,

Příjmení

 Georg Friedrich von Reichenbach (1771–1826) – německý mechanik,
 Hans Reichenbach (1891–1953) – německo-americký filozof,
 Karel Reichenbach (1788–1869) – německý chemik, metalurg a průmyslník,

Jiné

 Klášter Reichenbach – klášter v Bavorsku,
 Reichenbašské vodopády – soubor několika vodopádů na říčce Reichenbach

Externí odkazy 

 

Rozcestníky - příjmení